Резниче́нко — фамилия.

Известные носители 
 Резниченко, Абрам Исаакович (1916—1973) — советский график и художник-иллюстратор.
 Резниченко, Анатолий Сергеевич (1943—1985) — партийный и советский деятель. председатель Харьковского исполкома.
 Резниченко, Андрей Яковлевич (род. 1971) — российский журналист, композитор и религиозный деятель.
 
 Резниченко, Иван Иванович (1916—1983) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Резниченко, Иосиф Моисеевич (1930—2016) — советский и российский адвокат.
 Резниченко, Николай Семёнович (1952—2021) — российский военачальник, генерал-полковник.
 
 Резниченко, Спиридон Константинович (1908—1943) — советский военачальник, полковник.
 Резниченко, Степан Петрович (1886—1972) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии.
 Резниченко, Яков Терентьевич (1915—1969) — советский военный деятель, вице-адмирал.

См. также